Малида может означать:

  — афганский десерт, изготавливаемый из муки, манки, топлёного масла и молока, обычно с добавлением кешью, фисташек или миндаля.
 Малида — область Древней Греции в Фессалии, которую населяло племя малии.

См. также 
 Малиакос
 Малийцы (значения)